Кевин Фикентше́р (, род. 6 июля 1988 года, Ньон, Швейцария) — швейцарский футболист, вратарь футбольного клуба «Сьон». Ранее представлял молодёжную сборную Швейцарии.

Карьера 
Родился в Ньоне. Начал заниматься футболом в местном клубе «Ролл». В 2000 году перешёл в молодёжный состав «Лозанны», затем в 2004 году перешёл в академию бременского «Вердера». В сезоне 2007/08 занимался в составе фарм-клуба «Вердер II», за который сыграл два матча. Пробиться в первый состав «Вердера» Фикентшеру не удалось. Из-за этого Фикентшеру пришлось вернуться в Швейцарию и подписать контракт с клубом «Ла-Шо-де-Фон». Провёл в клубе один сезон, сыграл 27 матчей. В 2009 году Фикентшер перешёл в «Сьон», за который он сыграл всего лишь несколько матчей и ему, опять же, не удалось пробиться в основной состав, проиграв конкуренцию Андрису Ванину. В течение четырёх сезонов Фикентшер, в основном, играл за резервный фарм-клуб «Сьон II». Летом 2013 года Фикентшер на правах аренды перешёл в «Лозанну» для получения игровой практики на срок два года. По окончании срока аренды вернулся в «Сьон» в 2015 году.

Достижения 
 «Сьон»
 Обладатель Кубка Швейцарии: 2011
 Швейцария U-21
 Финалист ЧЕ-2011 среди молодёжных команд

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Швейцарии
Игроки сборной Швейцарии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Вердер»
Игроки ФК «Ла-Шо-де-Фон»
Игроки ФК «Сьон»
Игроки ФК «Лозанна»